'ISB' kan betrekking hebben op meerdere onderwerpen:
 ISB vzw, de afkorting van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
 Internationaal-Socialistische Beweging
 Afkorting voor de rock-/folkband The Incredible String Band
 Afkorting voor een Internet Service Bus
 Afkorting voor het Innovatief Systeem van Bouwen, een bouwmethodiek die is ontwikkeld in de jaren 80-90 aan de Technische Universiteit Eindhoven